La denominazione Alfa Romeo 2000 è stata attribuita, commercialmente o giornalisticamente, a differenti modelli, versioni o prototipi di automobili prodotti dall'Alfa Romeo: 

2000 Sportiva del 1954
2000 Berlina del 1958
2000 Spider del 1958
2000 Sprint del 1960
2000 Berlina del 1971
2000 GTV del 1971
2000 Spider del 1971
2000 GTAm del 1971